Грин-карта (также Зелёная карта, гринкард, , официальное название United States Permanent Resident Card) — удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие у иностранца права на трудоустройство в США.  Зелёными «грин-карты» были в период с 1946 по 1964 год и вернулись к этой цветовой гамме после очередного обновления дизайна 11 мая 2010 года. Зелёная карта выдаётся после достаточно долгого и дорогостоящего процесса сбора документов и подачи необходимых заявлений.

Основной канал получения вида на жительство:
 воссоединение семей
 заключение брака с гражданином США
 работа при ходатайстве американского работодателя
 диверсификационная лотерея
 через получение политического убежища или статуса беженца

В последнее время количество заявок на получение вида на жительства в США составляют до 5 миллионов человек в год, при среднем сроке удовлетворения заявления, достигающем 0,5—10 лет из-за резкого увеличения числа заявлений со стороны граждан из стран с большим населением, особенно Индии, Китая, Мексики и Филиппин. Квота на страну не должна превышать 7 % от общего числа иммигрантов в категории.

Лотерея 

Вид на жительство можно также выиграть в особой интернет-лотерее (диверсификационная лотерея, DV), которая каждый год проводится правительством США. Одна из целей лотереи — поощрять иммиграцию в США людей из стран, иммигранты из которых в США практически не представлены. Свыше 6,4 миллиона человек подали заявки на участие в лотерее в 2008 году. Учитывая членов семей заявителей, общее число участвующих достигло 10 миллионов. Основная масса из них — жители из развивающихся стран Африки (41 %) и Азии (38 %), 19 % из Европы, 2 % из Южной Америки. На первое место вышла Бангладеш с 1,7 млн. заявителей, за ней следует Нигерия с 684 тысячами. Уроженцы стран с большим представительством иммигрантов, а именно Бразилии, континентального Китая, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гаити, Индии, Ямайки, Мексики, Пакистана, Филиппин, Перу, Польши, Южной Кореи, Канады и Великобритании (кроме Северной Ирландии) и её колоний, Вьетнама в лотерее участие не принимали, потому что число иммигрантов из этих стран за последние 5 лет превышает 50 тысяч человек. Россия была снова допущена к участию в лотерее 2010 года (DV-2010).
 
В 2013 году период регистрации длился 30 дней — с 2 октября по 2 ноября (согласно записи на сайте: «The entry registration period for the 2015 Diversity Visa program (DV-2015) was between October 1, 2013 and November 2, 2013. All submission processing at this web site has finished.» — регистрация на лотерею 2015 года закончилась в ноябре 2013 года).

Попытки отмены лотереи имели своё место несколько раз, в бытность президентств как Джорджа Буша (в 2005, в 2007), так и Барака Обамы (в 2009, в 2013), однако особенно они усилились и начали активно обсуждаться с момента прихода в Белый дом Дональда Трампа. Уже с февраля 2017 года начали поступать сигналы от Республиканской партии США о необходимости отмены лотереи. В августе президент США Дональд Трамп сообщил, что готовит проект отмены лотереи Грин-карты.

31 октября 2017 года, Сайфулло Саипов, террорист и иммигрант из Узбекистана, выигравший в 2010 году в лотерею, совершил теракт в Нью-Йорке, убив и ранив несколько человек на своём пикапе. В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что приступает к процедуре полной отмены лотереи; это же убеждение он снова высказал, когда встречался со своей администрацией, объясняя свою позицию тем, что по этой лотерее в США приезжают «не самые лучшие люди». Трамп также добавил, что он готовит «сделку» для Конгресса США ради отмены лотереи.

В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, многие победители лотереи столкнулись с невозможностью продолжить стандартный процесс получения визы и уложиться в отведенный срок до 30 сентября 2020 года. С целью повлиять на ситуацию, миграционные юристы Кюртис Моррисон и Рафаел Урена объявили публичное судебное дело по принуждению чиновников к действию (mandamus case).

Мошенничество с лотереей 
В интернете существуют мошеннические сайты, которые выдают себя за лотерею Green Card или за её представительства. Основными признаками распознания мошенников могут служить следующие:
 У подлинной лотереи нет официальных центров или представительств. Единственный официальный сайт — https://dvprogram.state.gov/
 Регистрация в подлинной лотерее бесплатна.
 Организаторы подлинной лотереи не связываются с участниками ни по телефону, ни по электронной почте.

История 

Первые «зелёные карты» были белыми и появились в результате акта о регистрации иностранцев (Alien Registration Act, AR-3) 1940 года. Первоначально принятый как средство национальной обороны, Акт требовал регистрации от всех иностранцев. Они могли сделать это в почтовых отделениях, и их регистрационные формы отправлялись в Службу иммиграции и натурализации (INS). Акт регистрации иностранцев не разделял иностранцев на легальных и нелегальных. Все были легальными, и все были зарегистрированы. После обработки полученных форм INS отправляла иммигрантам квитанции, а по существу, это и были первые «зеленые карты» (хотя имели совершенно другой цвет).

После Второй мировой войны иммиграция возобновилась в больших масштабах, однако регистрация иностранцев больше не производилась в почтовых отделениях, а стала частью обычной процедуры оформления иммиграционных документов. Это позволило INS избавиться от огромного количества форм и работать с иммигрантами с большей эффективностью. Именно тогда и появились настоящие «зелёные карты». Существовали различные типы иммигрантов — рабочие, студенты, преподаватели и др., и каждый имел свой регистрационный документ (permit) с зафиксированным в нём иммиграционным статусом. Те иммигранты, которым посчастливилось получить разрешение на постоянное проживание в США, получали зелёные квитанции, или, другими словами, зелёные карты.

Со вступлением в силу в 1950 году закона «О внутренней безопасности» новые правила заменили AR-3 формой I-151. За свой цвет форму I-151 окрестили green card (зелёная карта), поскольку официальное название — Alien Registration Receipt Card Form I-151 — было чересчур громоздким. Это была первая и последняя зелёная регистрационная карта, существовавшая с 1946 по 1964 годы.

Из-за большого числа подделок формы I-151 с 1964 по 1977 годы было выпущено двенадцать других её модификаций, однако ни одна из них уже не была зелёного цвета, но термин green card так и закрепился за этим документом. В 1977 году появилась пластиковая форма I-551, читаемая компьютером, которая с некоторыми усовершенствованиями используется по сей день. С 1989 года на этой форме появилась новая графа со сроком действия — карта теперь выдавалась на 10 лет, после чего её надо было заменить на более современную и защищённую. В декабре 1997 года вышла очередная модификация, за которой последовал последний по состоянию на июль 2014 года ре-дизайн 11 мая 2010 года. Форма получила защищённую голограмму, оптическую память и стала одним из самых защищённых идентификационных документов в мире.

При Дональде Трампе были установлены ограничения на выдачу грин-карт, установив, что как негативные факторы при рассмотрении заявки на грин-карту рассматриваются следующие обстоятельства:
 Наличие у претендента «заболевания, которое может потребовать серьезного лечения» и «помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу», а также отсутствие у претендента достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания;
 Отсутствие у претендента частной медицинской страховки;
 Недостаточный уровень владения английским языком претендентом, не позволяющий «выйти на рынок труда»;
 Пользование претендентом льготным медстрахованием Medicaid;
 Участие претендента в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья.

Вступление в силу этих ограничений должно было произойти в середине октября 2019 года, но было приостановлено судами на территории США. Верховный суд США в январе 2020 года отменил решение суда Нью-Йорка о приостановке вступления в силу этих ограничений на территории США. 21 февраля 2020 года Верховный суд США отклонил иск о приостановлении вступления в силу этих поправок на территории штата Иллинойс. С 24 февраля 2020 года ограничения Трампа на выдачу грин-карт вступили в силу.

Программа "Uniting for Ukraine" 
21 апреля 2022 года администрация Байдена объявила о упрощенной системе иммиграции в США для украинцев.

Условия участия в программе:

 Проживать на территории Украины до 11 февраля 2022 года
 Иметь друзей или родственников в США, которые готовы поручиться за вас
 Являться беженцем на момент подачи заявки

Виза выдается на два года, с ней можно проживать и работать, но по ней нельзя получать пособия. По окончании срока действия визы, можно будет сменить свой статус нахождения в США.

См. также 
 Голубая карта — разрешение на трудоустройство, предоставляемое странами Евросоюза.
 EB-5 — тип визы в США, выдаваемой зарубежным инвесторам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства США по регистрации заявлений лотереи Green Card
 Road Map to Green Card (PDF) Схема — все легальные пути к получению американского вида на жительство на одной страничке.
 The Green Card Test and the Substantial Presence Test на сайте Налогового управления США
 Информация о грин-картах на сайте Службы гражданства и иммиграции США

Документы США
Право США
Политика США
Иммиграция в США
Иммиграция населения
Миграционное право
Идентификация личности